Spoorzone (Beverwijk)
 Spoorzone (Bussum)
 Spoorzone (Culemborg)
 Spoorzone (Delft)
 Spoorzone (Gouda)
 Spoorzone ('s-Hertogenbosch)
 Spoorzone (Tilburg)